Château du Parc peut faire référence au : 
 château du Parc de Sancé en Saône-et-Loire,
 château du Parc de Châteauroux dans l'Indre,
 château du Parc de Pézenas dans l'Hérault,
 château du Parc de Saint-Jacut-du-Mené dans les Côtes-d'Armor,
 château du Parc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf dans la Seine-Maritime,
 château du Parc Soubise à Mouchamps en Vendée,
 château du Parc de Nocera Inferiore en Italie.

Parc